Tura steht für:
 Tura (Einheit),  türkisches Zählmaß für Leder

 Tura (Fluss) in Russland

Orte:
 Tura (Ägypten), Ort im Gouvernement al-Qahira
 Tura (Indien), Hauptstadt im West Garo Hills District, Meghalaya
 Bistum Tura, ebenda
 Tura (Russland), Siedlung in der Region Krasnojarsk in Russland
 Tura (Ungarn), Kleinstadt im Komitat Pest

Tura ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Tura (1909–1963), italienischer Designer 
 Cosmè Tura (Cosimo Tura, † 1495), italienischer Renaissancemaler
 Eshetu Tura (* 1950), äthiopischer Leichtathlet
 Jordi Solé Tura (1930–2009), spanischer Politiker
 Seifu Tura (* 1997), äthiopischer Langstreckenläufer
 Waldemar Tura (* 1942), polnischer Schachstudienkomponist
 Yalçın Tura (* 1934), türkischer Komponist

TuRa als Abkürzung:
 Turn- und Rasensportgemeinde, Turn- und Rasensportgemeinschaft, Turn- und Rasensportverein
 HC TuRa Bergkamen
 TuRa Bonn, siehe Bonner SC
 TuRa Braunschweig
 TuRa Bremen
 TuRa Büderich, siehe FC Büderich
 TuRa Dieringhausen
 TuRa 88 Duisburg
 TuRa 1886 Essen
 TuRa Hennef
 VfL TuRa Kassel
 TuRa Ludwigshafen
 TuRa Leipzig
 TuRa Grönenberg Melle

Siehe auch:
 Thura

Abkürzung